Бори́с Фёдорович Чирско́в () — советский киносценарист и драматург. Лауреат четырёх Сталинских премий (1945, 1946, 1946, 1952).

Биография 
Родился а в селе Сандата (ныне Сальский район, Ростовской области) в семье священника. С юношества писал стихи. После окончания гимназии, в 1921 году поступил в Донской университет на педагогический факультет. Через год перевёлся на факультет общественных наук Ленинградского университета, на литературно-лингвистическое отделение, окончил его в 1925 году. Продолжил обучение на музейных курсах при Ленинградском политпросвете, по окончании, с 1926 года, работал научным сотрудником в различных музеях Ленинграда. Состоял учёным хранителем Александровского музея-дворца, экскурсоводом Политпросветбазы. 

Литературную деятельность начал в 1931 году, написав сценарий «Предатель», благодаря которому и был приглашён на «Ленфильм» штатным сценаристом. Был одним из первых, кто стал использовать внутренний монолог героев.

Под впечатлением от Марселя Пруста написал роман «Китайская деревня» (1931) о жизни интеллигенции 1920-х годов, в котором усмотрели злобную насмешку над коллективизацией — это и стало причиной начавшегося преследования драматурга (дело № 72—31). В январе 1933 года был арестован ГПУ по обвинению в принадлежности к «эсеровско-народнической» организации, в апреле постановлением тройки ПП ОГПУ в ЛВО осуждён к высылке в Западно-Сибирский край на три года. Отбывал срок на поселении в Колпашево.

В годы Великой Отечественной войны вместе с эвакуированным коллективом «Ленфильма» работал на Центральной
объединенной киностудии. 

В 1956 году был реабилитирован по делу участия в «эсеровско-народнической» организации. Рабо­тал заместителем художественного руководителя Академического театра имени А. С. Пушкина.

Член Союза писателей СССР, был членом реви­зионной комиссии Союза, а также членом редколлегии журнала «Звезда».

Скончался 22 июня 1966 года. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

Семья 
 жена — Александра Александровна Чирскова (1907—1980)
 сын — Фёдор Борисович Чирсков (1941—1995), писатель
 сын — Никита Борисович Чирсков (? —2000), редактор «Ленфильма».

Фильмография 
  — Зыбун (совм. с А. Михайловским)
  — Ошибка героя
  — Наследный принц Республики (совм. с Р. Музыкантом)
  — Станица Дальняя
  — Возвращение (совм. с Р. Музыкантом)
  — Валерий Чкалов (совм. с Г. Байдуковым и Д. Тарасовым)
  — Отец и сын (совм. с Б. Бородянским и Н. Сотниковым)
  — Зоя (совм. с Л. Арнштамом) 
  — Нашествие (совм. с Л. Леоновым)
  — Великий перелом 
  — Кавалер Золотой Звезды
  — Сёстры
  — Восемнадцатый год
  — Хмурое утро
  — Барьер неизвестности (совм. с Д. Радовским и М. Арлазоровым)
  — Если позовёт товарищ
  — Два билета на дневной сеанс (совм. с Е. Худиком)

Библиография

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1945) — за сценарий фильма «Зоя» (1944)
 Сталинская премия второй степени (1946) — за сценарий фильма «Нашествие» (1944)
 Сталинская премия первой степени (1946) — за сценарий фильма «Великий перелом» (1945)
 премия Общества авторов и драматических композиторов на I Международном кинофестивале в Каннах (1946) — за лучший сценарий фильмов «Зоя» (1944) и «Великий перелом» (1945)
 Сталинская премия первой степени (1952) — за сценарий фильма «Кавалер Золотой Звезды» (1950)
 орден Трудового Красного Знамени (21 октября 1964)
 медали

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Чирсков Борис Фёдорович // История кинематографа
 
 

Выпускники факультета общественных наук ЛГУ
Персоналии:Ленфильм
Члены Союза писателей СССР
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Похороненные на Богословском кладбище